Примадонна:

 Примадонна — певица, которая исполняет первые партии в опере или оперетте, или первая солистка балета.
 «Примадонна» — седьмой студийный альбом российского поп — певца Филиппа Киркорова, вышедший в 1995 году.
 «Примадонна» — песня, которую исполняла российская певица Алла Пугачёва на конкурсе песни Евровидение 1997.
 «Примадонна» — российский телесериал 2005 года.
 «Примадонна» () — американский художественный фильм 2016 года.

 «Примадонна Мэри» — российский художественный фильм 1998 года.

См. также 
 Primadonna